Pereirensi – abitanti di Pereiras
Pereirensi – abitanti di Pereiro